Thierry Ambrose (Sens, 28 maart 1997) is een Frans voetballer van Guadeloupse afkomst die doorgaans als aanvaller speelt.

Carrière 
Ambrose speelde in de jeugd van AJ Auxerre en Manchester City, waar hij op 20 december 2014 op de bank bij het eerste elftal zat, in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. In de zomer van 2017 werd hij voor één seizoen verhuurd aan het net naar de Eredivisie gepromoveerde NAC Breda. Hij debuteerde op 12 augustus 2017, in een met 4-1 verloren uitwedstrijd tegen Vitesse. Hij speelde de hele wedstrijd en maakte het enige doelpunt voor NAC. In het seizoen 2017/18 werd hij topscorer van NAC Breda met tien doelpunten. Het seizoen erna verhuurde Manchester City hem aan RC Lens, waar hij als buitenspeler ingezet werd. Hij scoorde vijf goals in 41 wedstrijden. In het seizoen 2019/20 wordt hij met een optie tot koop op een niveau hoger verhuurd, aan FC Metz. Deze optie werd gelicht door Metz, wat hem voor twee miljoen euro overnam in 2020.

Clubstatistieken

Zie ook 

 Lijst van spelers van FC Metz
 Lijst van spelers van NAC Breda
 Lijst van spelers van RC Lens

Frans voetballer
Guadeloups voetballer